

Geografia
 Sogliano al Rubicone – comune italiano in provincia di Forlì-Cesena
 Sogliano Cavour – comune italiano in provincia di Lecce

Persone
 Riccardo Sogliano – calciatore e dirigente sportivo
 Sean Sogliano – calciatore e dirigente sportivo